Miejscowości w USA:
 Barrow – dawna nazwa miasta Utqiaġvik w stanie Alaska, w okręgu North Slope
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Barrow (ang. Barrow County) – w stanie Georgia
W Wielkiej Brytanii:
 Barrow – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Barrow-in-Furness – miasto w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Barrow – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Barrow – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Barrow – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Barrow – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Barrow – miejscowość w Rotherham, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Barrow – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Barrow upon Humber – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Barrow upon Soar – miejscowość w hrabstwie Leicestershire (Anglia)
 Barrow upon Trent – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
W Irlandii:
 Barrow – rzeka w Irlandii